Podstawy konstrukcji maszyn
 PKM – karabin maszynowy
 Polski Klub Morski – jeden z najstarszych polskich klubów żeglarskich z Gdańska.
 Poznański Klub Morski – klub żeglarski Ligi Obrony Kraju z Poznania
 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej:
 PKM Bytom
 PKM Tychy
 PKM Gliwice
 PKM Świerklaniec
 PKM Sosnowiec
 PKM Czechowice-Dziedzice
 PKM Katowice
 PKM Jastrzębie-Zdrój
 PKM Gdynia
 PKM Jaworzno
 Polski Klub Motocyklowy w Warszawie
 PKM Warszawa (żużel)
 Polski Klub Motocyklowy w Katowicach
 Polski Klub Motocyklowy we Francji
 Pasażerokilometr – (paskm, pkm, ang. pass·km, passenger·kilometre)
 Pomorska Kolej Metropolitalna – spółka zarządzająca linią kolejową nr 248 (Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa) również określaną mianem PKM
 Poznańska Kolej Metropolitalna –  system regularnych kolejowych połączeń regionalnych aglomeracji poznańskiej